Друмев — фамилия; имеет женскую форму Друмева.
 Дру́мев, Васи́л Ни́колов (в монашестве Климент; 1841—1901) — епископ Болгарского экзархата (в период схизмы); деятель периода болгарского национального возрождения, политический деятель Болгарского княжества, писатель.
  (род. 1932) — болгарский общественный деятель.

Топонимы 
 Васил-Друмев — село в Шуменской области Болгарии.